Анко Мітараші ( Мітараші Анко) —героїня манґа- і аніме-серіалу «Naruto», створеного і намальованого манґакою Масаші Кішімото. Вона є головним наставником, що проводить Другий Тур Екзамену для підвищення у званні до рівня Чунін.

Анко- один з найсильніших Джонін Конохи, кунойчі, що володіє навіть забороненими техніками. Хоча вперше Анко з'являється в аніме у 25 серії, вона привертає увагу своїм характером, непосидючістю та темпераментом.

Ім'я Анко Мітараші складається з назв двох різних типів данґо (популярний десерт японської кухні, страва на кшталт галушок ци кльоцок з рисового борошна, популярний японський десерт). «Анко» — це різновид данґо, у який додається паста з червоної квасолі (азукі), а «мітараші» — данґо з однойменним соусом (який складається з соєвого соусу, картопляного крохмалю, цукру та води). До речі, саме мітараші данґо — найулюбленіша страва Анко.

Характер 
Анко — темпераментна та імпульсивна людина, якій не вдається приховувати свої емоції Іноді вона ясно показує дещо з особистості і характеру Наруто, особливо під час першої її появи наприкінці І туру Екзамену для підвищення у званні до рівня Чунін. Там вона кулеметом влітає крізь розчинене вікно і вчиняє неймовірний галас навколо своєї особи. Вона переважно завжди говорить те, що думає і часто не стримує себе в гніві. Однак іноді Анко демонструє таку ж кровожерливість, як Орочімару, бій приносить їй задоволення, особливо поразка жертви.

На характер Анко великою мірою вплинула зрада Орочімару. Тому вона рішуча і впевнена, а також нестримна і поспішна у діях. До Ґенін, які беруть участь в Екзамені, вона відноситься з деяким гумором та іронією, не вважаючи їх справжніми ніндзя. Тому вона називає їх «Комашками», щоб показати, ким вони насправді є у світі шінобі.

Попри певну нетактовність, Анко розумна і спостережлива. Це видно з того, як вона одразу помічає рівень новачків, виділяючи з них найсильніших кандидатів.

Відносини між персонажами 
Людиною, яку Анко найбільше ненавидить, є Орочімару, її колишній сенсей, ніндзя-зрадник. Провівши на ній свій експеримент, згодом втратив до дівчини всякий інтерес і викинув її. Тому Анко прагне помститися Орочімару, його зрада доводить її до сказу, адже вона розуміє, що була просто використаним знаряддям. Її лють підкріплена ще й тим, що поставлене Орочімару Тавро Проклятої Мітки ламає її волю, і під час поєдинку із колишнім сенсеєм вона змушена здатися. Коли Орочімару знову з'являється в Коносі, за весь час, відколи він покинув селище, в Лісі Смерті проходить друга частина Екзамену на підвищення звання до рівня Чунін. Анко відчуває, що це її робота, як колишньої учениці Орочімару- вбити зрадника-учителя, навіть ціною власного життя. Звичайно, вона не може перемогти Орочімару і навіть жалкує про повернення живою з Лісу Смерті.

До Наруто, як і до решти Ґенін, Анко відноситься зневажливо. Однак вона виділяю Узумакі з-поміж усіх завдяки кривлянню у її сторону. Після цього Анко атакує Наруто, збивши з нього пиху, однак запам'ятовує його, відносячи до багато обіцяючих кандидатів.

Анко одразу помічає рівень Саске Учіга, перед Екзаменом вона подумки відзначає його інтелект. Згодом, під час поєдинку з Орочімару, Анко дізнається, що він полює на Саске, однак їй не вдається зупинити сенсея — зрадника.

Перша частина

Дитинство. Навчання в Орочімару 
Анко народилася і виросла в Коносі. У дитинстві вона була надзвичайно талановитою і здібною кунойічі. Її сенсеєм став Орочімару, що на той час вважався одним з найсильніших ніндзя Коноги. Як учениця Орочімару, Анко вивчила різноманітні джутсу, навіть деякі заборонені (кінджутсу). Однак згодом Орочімару ставить на неї Прокляту Мітку, свою нову експериментальну техніку. Його зовсім не цікавить те, що всі попередні піддослідні помирали й Анко також може загинути. Однак дівчині вдається вижити. Після цього Орочімару втратив до неї всякий інтерес. Коли Орочімару зрадив Коногу і втік із селища, Анко була розлючена, тому що вона була використана Орочімару, а потім він викинув її як непотрібний мотлох.

Екзамен для підвищення у званні до рівня Чунін 
Анко є інструктором ІІ частини Екзамену для підвищення у званні до рівня Чунін. Вона, як Спеціалізований Джонін, слідкує за проведенням Екзамену і дбає про дотримання правил. Під час Екзамену виявлено підміну трьох Ґенін, й Анко одразу наказує Чунін доповісти про це Гокаґе. Однак вона розуміє, що цю підміну зроблено Орочімару, тому одразу кидається в Ліс Смерті- зупинити сенсея. Відшукавши його за допомогою Проклятої Мітки, вона вступає з ним у поєдинок, однак не може перемогти. Вийшовши з лісу, на неї нападають гігантські тигри, створені Орочімару, однак Анко рятують члени організації Анбу, вчасно надіслані Гокаґе.

Після цього Анко розповідає Гокаґе про повернення Орочімару. Вона проводить відбіркові бої перед ІІІ туром Екзамену для підвищення у званні до рівня Чунін. Там вона надзвичайно противиться рішенню Гокаґе допустити Саске до змагань, знаючи про його Прокляту Мітку і її небезпеку для хлопця. Однак вона змушена скоритися наказу Гокаґе, і спостерігає бій Саске, де він робить те, що ніколи не вдавалося їй- контролює Прокляту Мітку.

Згодом Анко з'являється у серіях лише зрідка, її показано у філерах лише епізодично.

Друга частина 
Під час нападу Пейна і Конан на Коноху, вона, разом з Саєм і Ямато, знаходиться в пошуках Кабуто. Коли на руці Ямато з'являється число хвостів, які в той момент з'явилися у Наруто в покриві лисиця, вони розуміють, що в Конохи що то сталося і переривають місію.
На початку четвертої світової війни її знову відправляють на пошуки Кабуто. Разом зі своєю командою вони його знаходять, однак Кабуто в свою чергу знаходить їх. Вона наказує своїй команді йти і атакує Кабуто своїм Сенею Джашу. Тим не менше вона зазнає поразки.

Техніки 
Анко — Спеціалізований Джонін, тому її техніки і майстерність ніндзя доведені до найвищого рівня. Попри обов'язкові навички, Анко володіє забороненими техніками, що пов'язані зі зміями. Вона, зокрема, здатна закликати атакуючих змій, випускаючи їх зі свого рукава. Також вона є носієм Проклятої Мітки, але в аніме не показано жодного випадку, коли б Анко звільняла і використовувала силу Проклятої Мітки. Однак забороненими техніками Анко користується лише під час поєдинку з Орочімару, тому вона почала забувати ці джутсу, на що їй натякає Орочімару.

Примітки 

Персонажі Naruto
Персонажки аніме та манґи